Ел Арепентидо има више значења:

 Ел Арепентидо (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Арепентидо (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику